Belvoir puede hacer referencia a:

Belvoir, una localidad irlandesa.
Belvoir, una localidad estadounidense.
Belvoir, una localidad francesa.